YT, Yt kan syfta på: 

 Youtube
 Det kanadensiska territoriet Yukon
.yt – landsdomänen för Mayotte